Aspsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aspsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (1,16 km²)
Aspsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Aspsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,8 ha)
Lill-Aspsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,8 ha)
Lill-Aspsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (43,3 ha)
Lill-Aspsjön (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,99 ha)
Stor-Aspsjön (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (36,4 ha)
Stor-Aspsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (88,6 ha)
Aspsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (45,1 ha)
Aspsjön (Åsele socken, Lappland, 712597-160044), sjö i Åsele kommun,  (43,7 ha)
Aspsjön (Åsele socken, Lappland, 713121-157684), sjö i Åsele kommun,  (21,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn